DEM:
 DEM — код немецкой марки в стандарте ISO 4217.
 DEM — Digital Elevation Model — Цифровая Модель Рельефа (ЦМР).